

Села 
 Софіївка — Херсонська область, Каховський район, Горностаївська селищна громада
 Софіївка — Херсонська область, Каховський район, Любимівська селищна громада